Gyula Hegyi ist der Name folgender Personen:

* Gyula Hegyi (Politiker, 1897) (1897–1978), ungarischer Sportfunktionär und Politiker (MKP, USAP) 
 Gyula Hegyi (Politiker, 1951) (* 1951), ungarischer Journalist, Schriftsteller und Politiker (MSZP)